Robert White (1538–1574) – angielski kompozytor
 Robert W. White (1876–1959) – amerykański projektant pól golfowych
 Robert W. White (1904–2001) – amerykański psycholog
 Bob White (1902–1977) – angielski piłkarz
 Robert White – amerykański żeglarz
 Robert J. White (1926–2010) – amerykański neurochirurg
 Bob White (ur. 1935) – kanadyjski hokeista, olimpijczyk
 Robert White (ur. 1983) – brytyjski piłkarz ręczny, olimpijczyk